74-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 22—23 января 1977 года в Ларвике (Норвегия).

Итоговое положение 

* с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1977
1977 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1977 года
Спорт в Норвегии в 1977 году
Ларвик
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Норвегии